Randlett désigne :

 États-Unis
 Randlett, une ville située dans l’Oklahoma ;
 Randlett, une ville située dans l’Utah.

Homonymie de localités aux États-Unis